Schwarzman ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Aronowitsch Schwarzman (1920 – 2022), sowjetischer und russischer Zeichentrickfilmer
 Robert Michailowitsch Schwarzman (* 1999), russischer Rennfahrer
 Stephen A. Schwarzman (* 1947), US-amerikanischer Unternehmer, Investmentbanker und Mäzen
 Teddy Schwarzman (* 1979), US-amerikanischer Filmproduzent